Сан-Пайю (, «святий Пелагій») — португальська власна назва. Скорочена форма — Сампайю.

Топоніми

Сан-Пайю (Гімарайнш) — парафія.
 Сан-Пайю-де-Візела — парафія.
 Сан-Пайю-де-Мерелін — парафія.
 Сан-Пайю-де-Сейде — парафія.